Niermans est le nom de famille de :
 Édouard Niermans (1904-1984), architecte, fils de Édouard-Jean Niermans et frère de Jean Niermans également architectes.
 Édouard Niermans (1943-.), un réalisateur, acteur et scénariste français.
 Édouard-Jean Niermans (1859-1928), un architecte français de la Belle Époque.
 Jean Niermans (1897-1989), un architecte français, fils du précédent, lauréat du Prix de Rome.